Со́уэлл () — фамилия.

Известные носители 
 Соуэлл, Томас (род. 1930) — американский консервативный экономист, социальный теоретик и историк.
 Соуэлл, Энтони (1959—2021) — американский серийный убийца, известный как «Кливлендский душитель».